Dolindo Ruotolo – presbitero italiano, venerato come servo di Dio
 Errico Ruotolo – pittore, disegnatore, scultore e insegnante italiano
 Gennaro Ruotolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Ruotolo – vescovo cattolico italiano
 Sandro Ruotolo – giornalista e politico italiano
 Silvia Ruotolo – vittima della Camorra